Fleschhut ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Fleschhut (* 1956), bayerischer Kommunalpolitiker (Freie Wähler) und Landrat
 Reinhold Fleschhut (* 1908), deutscher Politiker (SED) und Funktionär